Ruginești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ruginești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea
 Ruginești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț